Chaka est un personnage dans la série télévisée Stargate SG-1 c'est un Unas qui apparait dans plusieurs épisodes il devient peu à peu l'ami de Daniel Jackson.
Ils se rencontrent dans l'épisode "Primitifs" (408) Chaka kidnappa Daniel pour l'amener au chef de sa tribu afin de démontrer son courage et sa puissance. Pendant le voyage les menant à la tribu, Daniel Jackson a toutefois réussi à communiquer avec Chaka et à le convaincre de l'épargner. Chaka attaqua alors le chef de sa tribu qui menaçait de tuer Daniel.

Il fait aussi une apparition dans l'épisode "Maîtres et Serviteurs" (507) où il est retenu comme esclave avec d'autres Unas. SG-1 vient le libérer.
Sa dernière apparition est dans l'épisode "Les Envahisseurs" (707). Chaka y joue un rôle très important : il sert de médiateur entre Daniel et le chef d'une autre tribu Unas qui menace une exploitation minière du SGC. Grâce à lui, les Unas et les Terrien parviennent à un accord pacifique.

Personnage de Stargate

en:Chaka (Stargate)#Chaka